Elitserien 2012/13 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2012/13, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2012/13, Saison im Schach